— японский актёр и модель. Наибольшую известность ему принесли роль L в телесериале «Тетрадь смерти» (2015) и роль Рёхэя Арису в сериале Netflix «Алиса в Пограничье» (2020). Также сыграл главные роли в ремейке «Хороший доктор» (2018), «L DK» (2014), «Неужто я больше не главная героиня?» (2015) и «Апельсин» (2015). Сотрудничает с японским агентством по поиску талантов Stardust Promotion.

Ранняя жизнь 
Кэнто Ямадзаки родился в Токио, Япония, в семье среднего класса. У него есть брат близнец. Кэнто был фанатом футбола, он занимался им до 3-го класса средней школы. Он также мечтал стать футболистом или тренером национальной сборной. Его первое предложение стать моделью поступило в третьем классе средней школы, когда его нынешнее агентство разыскало его в Такэсита Дори (Харадзюку), когда он возвращался домой после футбольного матча. Он работал моделью для журнала Pichi Lemon с 2009 по 2011 года, прежде чем дебютировать как актёр.

Карьера 
Кэнто дебютировал в качестве актера в 2010 году, когда снялся в сериале «Расследование Атами» в роли таинственного старшеклассника. За этим последовала роль второго плана в сериале «Клон», где он сыграл хакера.

В 2020 году Кэнто снялся в фильме «Так сложно любить отаку». Фильм вышел в прокат в феврале 2020 года. Он сыграл главную роль Хиротаки Нифудзи, отстраненного работающего взрослого, который является большим поклонником видеоигр и любовного интереса Наруми Момосэ. Так же снялся в телесериале «Алиса в Пограничье» в роли Рёхэя Арису на Netflix.

Фильмография

Телесериалы

Фильм

Библиография

Фотокниги 
 Yamazaki Kento «You Are Here»(Genzaichi) (Wani Books, 27 марта 2014 года) 
 The Kentos (Tokyo News Service, 17 сентября 2014 года) 
 Scene #20 (KADOKAWA, 26 сентября 2015 года) 
 山﨑賢人写真集「KENTO YAMAZAKI」 (KADOKAWA, 24 апреля 2019 года)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 Agent profile 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 7 сентября
Родившиеся в 1994 году
Актёры Японии